Kleintraberg ist der Name folgender Orte:

 Kleintraberg (Gemeinde Liebenau), Ortslage in Liebenau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Kleintraberg (Gemeinden Helfenberg, Oberneukirchen), Ortschaft in Helfenberg und Oberneukirchen, Bezirk Rohrbach und Urfahr-Umgebung, Oberösterreich